A National Basketball Association 1987–1988-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 42. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Detroit Pistons ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Michael Jordan, a döntő MVP-je James Worthy lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Michael Jordan
Az év újonca: Mark Jackson
Legjobb védekező játékos: Michael Jordan
Legtöbbet fejlődött játékos: Kevin Duckworth
Legjobb „hatodik” játékos: Roy Tarpley

All-Star-mérkőzés 

MVP: Michael Jordan
Vezetőedzők: Mike Fratello (Kelet), Pat Riley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba